Haimer steht für
 Haimer (Schottland), Ort
 Haimer GmbH, Unternehmen
Siehe auch:
 Heimer